Anastasios Dōnīs (1996), calciatore greco
 Chrīstos Dōnīs (1994), calciatore greco
 Giōrgos Dōnīs (1969), allenatore ed ex-calciatore greco